Wyatt Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Wyatt Airport (Oklahoma)
 Wyatt Airport (Pennsylvania)
 Wyatt Airport (Texas)